Onga kan syfta på följande platser:

Estland 

 Onga Jõgi, vattendrag, Jõgeva län,

Ungern 

 Onga (ort), Borsod-Abaúj-Zemplén, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Ungernförgreningar